Lucien Guinotte (1839-1911), industriel belge actif dans les charbonnages
 Lucien Guinotte (1925-1989), peintre, aquarelliste et dessinateur belge.